Bocaiuva (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Bocaiuva (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais